Sauer se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Friedrich Ludwig Ferdinand Sauer
 Jonathan Deininger Sauer